Il singolare del torneo di tennis S Tennis Masters Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Francisco Clavet che ha battuto in finale Gilbert Schaller 6-2, 2-6, 6-4.

Teste di serie 

 Alberto Berasategui (secondo turno)
 Gilbert Schaller (finale)
 Horst Skoff (quarti di finale)
 Jordi Arrese (quarti di finale)

 Henri Leconte (primo turno)
 Fabrice Santoro (semifinali)
 Karol Kučera (primo turno)
 Francisco Clavet (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

S Tennis Masters Challenger 1994